Бокен:
 Бокен — тоже что Боккэн
 Бокен (курганы) — группа древних курганов в 300—500 м к юго-западу от с. Осбокен Курчумского района Восточно-Казахстанской области.